Il doppio  del Trophée des Alpilles 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jiří Krkoška e Lukáš Lacko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Gilles Müller e Édouard Roger-Vasselin hanno battuto in finale Andis Juška e Deniss Pavlovs 6–0, 2–6, [13–11].

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (semifinali)
 Jordan Kerr /  Travis Parrott (primo turno)

 Pierre-Ludovic Duclos /  Uladzimir Ihnacik (semifinali) 
 Andis Juška /  Deniss Pavlovs (finale)

Tabellone

Note 
 

Trophée des Alpilles 2010